Borago ist:

 die wissenschaftliche Bezeichnung für die Gattung Borretsch
 die alte lateinische Bezeichnung für die Art Borretsch
 Borago di Brenzone, ein Dorf in Italien.